Dragpa Döndrub (gyaltsab) (1550-1617), een Tibetaans tulku en 4e gyaltsab rinpoche
Dragpa Döndrub (Ganden tripa), een Tibetaans geestelijke en 80e ganden tripa